A designação York House refere-se, actualmente, a um palácio inserido no complexo do St. James's Palace. No entanto, houve outros quatro palácios londrinos que, em períodos diferentes das suas histórias, receberam a mesma designação. São eles:
Cumberland House;
Dover House;
Lancaster House;
The Albany.

Desambiguação